Rab (proteína) — família de proteínas que fazem parte do sistema de transporte de vesículas, no interior das células

Toponímia da Croácia 
 Rab (ilha)
 Rab (cidade)

Desambiguações de topônimos